Maya (стилизовано как /\/\/\Y/\) — третий студийный альбом британской певицы Майи, выпущенный 7 июля 2010 года на её собственном лейбле N.E.E.T. Главная тема пластинки — современная информационная политика. M.I.A. приступила к записи нового материала прошлой осенью в своей домашней студии в Лос-Анджелесе. Соавторами треков и участниками дальнейшего микширования и сведения на арендованной студии на Гавайях стали Blaqstarr и известный английский дабстеп-продюсер Rusko. Примечательно, что Rusko также исполнил и записал фортепианные и гитарные партии для треков альбома. Позже к процессу подключился бывший партнер вокалистки Diplo, который работал над треком «Tell Me Why» в Санта-Монике.

Об альбоме 
Треки с альбома, центральной темой которых является «информационная политика» предназначены, чтобы вызвать то, что певица называет «цифровым шумом». Элементы индустриальной музыки были включены в звучание у Майи впервые. Делюкс-издание альбома было выпущено с четырьмя бонус-треками. Мнения критиков о альбоме в целом положительное, хотя и расходятся — рассматривая её музыкальный стиль и лирическое содержание песен по отдельности от критиков, в целом они похвальны. В первую неделю релиза, альбом вошёл в UK Albums Chart под номером 21, став её лучшим альбомом в Великобритании. Он также стал её самым наивысшим альбомом в США, достигнув девятой строчки на Billboard 200, и дебютировал в первой десятке в Финляндии, Норвегии, Греции и Канаде.

M.I.A. продвигала альбом, выпуская серию синглов в Интернете, в том числе «Born Free», который сопровождался короткометражный фильмом-клипом, который поднял множество споров из-за своего содержания. Она также выступала в музыкальных фестивалях в США и Европе, в дни выпуска альбома.

Создание и запись 
Майя выпустила свой второй альбом Kala в 2007 году, который получил хорошие отзывы критиков и стал золотым в США, и серебряным в Соединенном Королевстве. Через шесть месяцев после рождения своего сына в феврале 2009 года она начала сочинять и записывать свой третий студийный альбом на домашней студии в Лос-Анджелесе, купив дом с её мужем Беном Бронфманом. Она использовала такие инструменты, как портативный динамический синтезатор Korg Kaossilator для записи. Она взяла ударную установку и начала записывать на вершине пирамиды Майя в Мексике. Большая часть работы над альбомом была проделана в её доме в Лос-Анджелесе, который она называет «коммуной окружающей среды», прежде чем запись была закончена в арендованной студии на Гавайях. Она сотрудничала с писателем-продюсером Blaqstarr, потому что, по её мнению, «он просто делает хорошую музыку». Майя также сотрудничала с Дереком Е. Миллером из группы Sleigh Bells для трека «Meds and Feds», что в дальнейшем побудило её последующее сотрудничество с группой на её лейбле N.E.E.T.. Также, по словам Миллера, этот опыт дал ему начало записи своего дебютного сольного альбома Treats.

Её творческое сотрудничество с относительно неизвестным музыкантом Руско переросло в провальное отчасти из-за того, что Майя увидела, что многие новые партнеры предлагют нестандартные треки из-за их напряженных графиков. Diplo работал над треком «Tell Me Why», но в студии в Санта-Монике, а не в её доме. Он утверждал в интервью, после разрыва его отношений с Майей несколько лет назад, ему не разрешили посетить дом, потому что «нынешний муж Майи ненавидит его».

Треки на альбоме были сведены из записанных сессий, продолжительностью в 30 часов. Продюсер Руско, который играл на гитаре и фортепиано на альбоме, описывает получившуюся работу как «принесенное издалека» в студию, оценив «безумно искаженный и беспокойный» звук, который они были в состоянии создать. Руско сказал: « У неё есть ребёнок, маленький однолетний ребёнок, и мы записали как у него стучит сердце. Это реально очень сумасшедшая идея». Руско описал Майю как лучшую художницу, с которыми ему когда-либо доводлось работать, отметив, что она «была очень креативной, и я действительно хорошо провел работу над музыкой с ней».

Список композиций 

Бонус-треки

Альбомы 2010 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы XL Recordings
Альбомы стиля электро
Альбомы Великобритании
Хип-хоп-альбомы
Альбомы M.I.A.
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, спродюсированные M.I.A.